Friedrich-List-Schule ist der Name folgender Schulen in Deutschland:

 Friedrich-List-Schule (Berlin)
 Friedrich-List-Schule (Darmstadt)
 Friedrich-List-Berufskolleg Herford
 Friedrich-List-Schule (Hildesheim)
 Friedrich-List-Schule (Karlsruhe)
 Friedrich-List-Schule (Kassel)
 Friedrich-List-Schule (Lübeck)
 Friedrich-List-Schule (Mannheim)
 Friedrich-List-Wirtschaftsschule in München
 Friedrich-List-Gymnasium Reutlingen
 Friedrich-List-Schule (Saarbrücken)
 Friedrich-List-Schule (Ulm)
 Friedrich-List-Schule (Wiesbaden)